Seton-Watson puede hacer referencia a:
 Robert William Seton-Watson (1879-1951), historiador y publicista británico.
 Hugh Seton-Watson (1916-1984), historiador británico, especializado en el estudio de la historia contemporánea del este de Europa e hijo del primero.
 Christopher Seton-Watson (1918-2007), historiador británico, especializado en el estudio de la historia contemporánea de Italia e hijo del primero.